Alpenrepublik steht für:
Österreich
Schweiz